Скуратов, Пётр:
 Скуратов, Пётр Дмитриевич (ум. 1687) — воевода.
 Скуратов, Пётр Тимофеевич — Георгиевский кавалер, майор; № 5270; 1 декабря 1835.